Ива́н Андре́евич Бабе́нко:
 Бабенко, Иван Андреевич (1905—?) — директор зернового совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабенко, Иван Андреевич (1934—2002) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.